Regény
 Gombos Jim és Lukács, a masiniszta (1960), Michael Ende meseregénye
 Gombos Jim és a Rettegett 13 (1962), Michael Ende meseregénye, amely a Gombos Jim és Lukács, a masiniszta című könyvének folytatása

Filmek
 Gombos Jim és Lukács, a masiniszta (2018), Dennis Gansel filmje.
 Gombos Jim és a Rettegett 13 (2020), Dennis Gansel filmje.

Sorozatok
 Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (1961-1962), német bábfilmsorozat fekete-fehér színben.
 Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (1976), német bábfilmsorozat, mely az 1961-es bábsorozatának színesre forgatott verziója.
 Jim Button (1999-2000), német–francia televíziós rajzfilmsorozat.